Claassen kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Walter Claassen
 M.Isabella Claassen

Robotskapade auktorsförkortningar